Sycorax (maan), een maan van Uranus
Sycorax (Shakespeare), een personage uit Shakespeare
Sycorax (geslacht), een geslacht van motmuggen